

Australie 
 Horseshoe Bay, un village sur Magnetic Island.

Bermudes 
 , une plage.

Canada 
 Horseshoe Bay, un village d'été du Comté de Saint-Paul N 19, situé dans la province d'Alberta.
 Horseshoe Bay, un hameau de la province de Saskatchewan.
 Horseshoe Bay, une communauté côtière de la Colombie-Britannique.

États-Unis 
 Horseshoe Bay, une ville du Texas.
  une zone sauvage du Michigan.

Royaume-Uni 
 , une petite baie de l'île de Wight.
 , une autre baie de l'île de Wight.